Die 27. Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Uber Cup 2012 vom 20. bis 27. Mai 2012 in Wuhan statt. Sieger wurde das Team aus China.

Qualifikation 
Die Kontinentalverbände Asiens, Afrikas, Amerikas und Ozeaniens richteten in der dritten sowie vierten Februarwoche 2012 separate Qualifikationsrunden für den Thomas Cup aus. Der europäische Verband kombinierte die Durchführung der Qualifikation im gleichen Zeitraum mit der Ermittlung der Mannschaftseuropameister 2012.

Qualifikationsrunden 
 Afrika: 22.–29. Februar 2012 in Addis Abeba
 Amerika: 17.–19. Februar 2012 in El Monte
 Asien: 13.–19. Februar 2012 in Macau
 Europa: 14.–19. Februar 2012 in Amsterdam
 Ozeanien: 18.–19. Februar 2012 in Ballarat

Endrunde

Gruppe A

China gegen England

Indonesien gegen England

China gegen Indonesien

Gruppe B

Japan gegen Neuseeland

Russland gegen Neuseeland

Japan gegen Russland

Gruppe C

Dänemark gegen Südafrika

Malaysia gegen Südafrika

Dänemark gegen Malaysia

Gruppe D

Südkorea gegen USA

Deutschland gegen USA

Südkorea gegen Deutschland

Finalrunde

Übersicht

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 http://www.badminton.de/Thomas-Uber-Cup.187.0.html

Einzelnachweise 

2012
Badminton 2012
Badmintonwettbewerb in Wuhan